St. Louis Blues (o St. Louis blues) puede referirse a:

 Saint Louis Blues, equipo de hockey sobre hielo de la National Hockey League (NHL).
 St. Louis blues, un género de música blues.
 «St. Louis Blues», célebre canción de jazz compuesta por